Chicago, film de  Frank Urson sorti en 1927
 Chicago, film de Rob Marshall sorti en 2002